Nevo – tumore benigno dell'epidermide
 Eshkol Nevo – scrittore israeliano
 Gal Nevo – nuotatore israeliano
 Yehuda D. Nevo – archeologo israeliano